Braemar — круизное судно.

История 
Построено в 1993 году. Неоднократно менялась принадлежность и соответственно названия, последнее название существует с 2001 года.

Коронавирус 
27 февраля 2020 года власти Доминиканской Республики отказали в приеме круизного корабля из-за подозрения коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на корабле. На борту 1128 пассажиров и 384 члена экипажа.

17 марта 2020 года судно пришвартовалось в порту Мариель на Кубе, в 40 км от Гаваны. Пассажиры перевезены в аэропорт имени Хосе Марти, где здоровые тремя бортами отправлены в Великобританию, 4-й борт с больными отправлен также в Великобританию.

Примечания

Ссылки 
 ТТД

Круизные суда
Суда, связанные с пандемией COVID-19